Шисиния (, буквально: из округа ) — род тероподовых динозавров семейства овирапторид, найденный в верхнемеловых отложениях в провинции Гуандун, Китай. Включает единственный вид Shixinggia oblita.

Описание 
Голотип BVP-112 представляет собой значительную часть посткраниального скелета без черепа. Анатомические признаки указывают на то, что шисиния была довольно продвинутым овирапторидом, уступающим только роду Nomingia. Точная систематика шисинии не устоялась; одни исследователи включают таксон в семейство ценагнатид, другие — в семейство овирапторид. Американский палеонтолог  оценил размеры шисинии в 2 метра, а массу — около 40 килограммов. Согласно книге палеонтолога Томаса Хольца, размер шисинии составлял 1,5 метра, а масса равнялась массе современной индейки.

Систематика 
Согласно филогенетическому анализу, проведённому в 2017 году группой китайских палеонтологов под руководством Люй Цзюньчана, близкородственными таксонами для Shixinggia oblita являются Khaan mckennai и Conchoraptor gracilis.
Приведённая ниже кладограмма отражает филогенетические связи шисинии внутри семейства овирапторид.

Примечания 

Овирапториды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2005 году